Čakanovce ist der Name folgender Orte:

 Čakanovce (Lučenec), Okres Lučenec, Banskobystrický kraj, Slowakei
 Čakanovce (Košice-okolie), Košice-okolie, Košický kraj, Slowakei